Корейво — польско-литовская фамилия.

Известные носители 
 Корейво, Витольд-Чеслав Симфорианович (1859—1938) — военный юрист.
 Корейво, Наталья Станиславовна (род. 1985) — белорусская легкоатлетка.
 Корейво, Раймонд Александрович (1852—1920) — русский инженер, конструктор теплоходов и двигателей.